Het ATP-toernooi van San José 2009 (officieel: SAP Open) werd van 9 tot en met 15 februari gespeeld in de Amerikaanse stad San José. De wedstrijden werden gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het HP Pavilion.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

San José
ATP-toernooi van San José